Nieuwburg (Alkmaar), voormalig kasteel bij Alkmaar, Noord-Holland
 Kasteel Nieuwburg (Oostkamp) - kasteel in Oostkamp, West-Vlaanderen
 Huis ter Nieuwburg, Huis ter Nieuburch, Huis ter Nieuwburg - een voormalig paleis in Rijswijk, Zuid-Holland